Domantas Šimkuus, litovski nogometaš, * 10. februara 1996, Šiauliai. 

Šimkus je litovski nogometni reprezentant (U-17, U-18, U-19, U-21), ki igra na poziciji veznega igralca. Trenutno igra za Muro.

Klubska kariera

Sklici

Zunanje povezave 
 

Litovski nogometaši
Nogometaši FK Atlantasa
Nogometaši FK Žalgirisa
Nogometaši Hapoela Kfar Saba F.C.
Nogometaši Səbaila FK
Nogometaši NŠ Mure